Yandusaurus — род динозавров из клады Euornithopoda инфраотряда орнитопод, обитавших в юрском периоде (оксфордский век) на территории современного Китая.

Род впервые описан палеонтологом Хэ Синьлу (He Xinlu) в 1979 году. Типовой и единственный вид — Yandusaurus hongheensis.

С 1983 по 2004 годы род включали в семейство гипсилофодонтид, но после признания данного семейства парафилетичным, Норман (D. B. Norman) и др. переместили род в базальное положение клады эуорнитопод.

Примечания 

Орнитоподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии, описанные в 1979 году